

/ 

 Шикотан — спірний острів між Японією і Росією на півдні Курильських островів у Малій Курильській гряді.
 Шикотан — гора на о. Шикотан.

Дивись також 

Сікотан